Die Internationaux de Strasbourg 2006 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Straßburg. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 20. bis 27. Mai 2006 statt.

Im Einzel gewann Nicole Vaidišová gegen Peng Shuai mit 7:67 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Liezel Huber / Martina Navratilova mit 6:2 und 7:61 gegen Martia Müller / Andreea Vanc.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
2006